Phalaenopsis Barbara Moler — грекс семейства .

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также в селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Эпифит.

Родословная 
По данным Steven A. Frowine. 2008. Moth Orchids: The Complete Guide to Phalaenopsis, Eng-Soon Teoh. Orchids of Asia. 2005. Times Editions  и международного регистра орхидей.

В культуре 
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Steven A. Frowine. 2008. Moth Orchids: The Complete Guide to Phalaenopsis, Eng-Soon Teoh. Orchids of Asia. 2005

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Фаленопсис